Сергей Николаевич Маслов:
 Маслов, Сергей Николаевич (1867—1927) — российский общественный и государственный деятель, действительный статский советник.
 Маслов, Сергей Николаевич (1933—2011) — заслуженный военный лётчик, генерал-лейтенант авиации.